Натуральне число 609
 609 рік до нашої ери
 609 рік нашої ери